Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Smoochum i Jynx.

Smoochum 

Smoochum és una de les espècies de Pokémon que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus gel i psíquic. Evoluciona a Jynx.

Jynx 

Jynx és una de les espècies de Pokémon que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus gel i psíquic. Evoluciona de Smoochum.

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon

Referències 

Pokémon de tipus gel
Pokémon de tipus psíquic